Slovenija
 Zakl (Braslovče, Slovenija), naselje u općini Braslovače
 Zakl (Podlehnik, Slovenija), naselje u općini Podlehnik